Егор Яковлевич Каппель (род. 24 ноября 1957; , Акмолинская область, Казахская ССР) — казахстанский политический и общественный деятель. Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2007—2016).

Биография 
Егор Яковлевич Каппель Родился 24 ноября 1957 года в селе Оксановка Астраханского района Акмолинской области.

В 1980 году окончил Целиноградский инженерно-строительный институт по специальности инженер-строитель.

В 2012 году окончил экономический факультет Казахского национального технического университета им. Сатпаева по специальности магистр экономических наук.

Трудовая деятельность 
С 1980 по 1986 годы — Инженер по техническому надзору, старший прораб совхоза «Вячеславский» Вишневского района, Акмолинской области.

С 1986 по 1987 годы — Инструктор Вишневского райкома КПК.

С 1987 по 1990 годы — Первый заместитель Председателя Вишневского райисполкома.

С 1990 по 1995 годы — Директор совхоза совхоза «Анарский», с. Донецкое, Акмолинской области.

С 1995 по 2004 годы — Аким Аршалынского (Вишневского) района Акмолинской области.

С 2004 по 2007 годы — Аким Ерейментауского района Акмолинской области.

С 2017 по 2018 годы — Заместитель акима Акмолинской области.

С сентябрь 2018 года — Председатель Отраслевого профсоюза работников сельского хозяйства.

Выборные должности, депутатство 
С 2007 по 2011 годы — Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва выдвинут Советом Ассамблеи народа Казахстана. Член комитета по экономической реформе и региональному развитию, Член депутатской группы «Жаңа Қазақстан».

С 2011 по 2016 годы — Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, Член Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента Республики.

Награды и звания 
 2020 (3 декабря) — Орден «Парасат»
 Орден Достык ІІ степени (2011)
 Орден Курмет (2004)
 Медаль «За внесённый вклад в обеспечение правопорядка»
 Награждён нагрудным знаком Первого Президента Республики Казахстан «Алтын барыс» (1998)
 Благодарственное письмо Первого Президента Республики Казахстан (1998)
 Медаль «Астана» (1998)
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001)
 Медаль «50 лет Целине» (2004)
 Медаль «10 лет Астане» (2008)
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011)
 Медаль «20 лет Ассамблеи народа Казахстана» (2015) и др.

Примечания

Ссылки 
 1. Личная страница депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Егора Каппеля

Выпускники Евразийского национального университета
Выпускники Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева
Общественные деятели Казахстана
Члены партии «Аманат»
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана IV созыва
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана V созыва